Mathew är ett efternamn, som burits av blandra andra:

 Arnold Mathew (1852–1919), brittisk gammalkatolsk biskop
 Simon Mathew (född 1984), dansk sångare
 Theobald Mathew (1790–1856), irländsk nykterhetspredikant
 William Diller Matthew (1871–1930), kanadensisk paleontolog